Nueva Revolución kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nueva Revolución, Frontera Comalapa, Chiapas, 
 Nueva Revolución, Altamirano, Chiapas, 
 Nueva Revolución, Las Margaritas, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar